Le Championnat du Portugal de football 1962-1963 est la  de la compétition qui voit le sacre de Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Meilleur buteur 
José Torres, joueur du Benfica Lisbonne, termine meilleur buteur de la saison, avec 26 buts marqués.

Liens externes 
 Portugal 1962-63 sur leballonrond.fr

1962-1963
Championnat Portugal Football 1962-1963 D1
Championnat Portugal Football 1962-1963 D1
Portugal
Portugal